Greider ist der Familienname folgender Personen:

 Carol W. Greider (* 1961), US-amerikanische Molekularbiologin
 William Greider (1936–2019), US-amerikanischer Redakteur und Buchautor

Siehe auch:
 Greiter
 Greither
 Kreider
 Kreiter
 Grider
 Crider